Barcelona Open 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Real Club de Tenis Barcelona-1899 i Barcelona, Spanien i perioden 20. - 28. april 2019. Det var den 67. udgave af Barcelona Open, og turneringen var del af ATP Tour 2019 i kategorien ATP Tour 500.

Herresingleturneringen blev vundet af Dominic Thiem, som i finalen besejrede Daniil Medvedev med 6-4, 6-0 i en kamp, hvor Thiem vandt 12 af de sidste 13 partier. Den 25-årige østriger vandt dermed sin 13. titel på ATP Tour og det var den niende titel på grus. Han blev samtidig den første østrigske vinder af Barcelona Open, siden Thomas Muster vandt turneringen to år i træk i 1995 og 1996. Thiem havde i semifinalen vundet med 6-4, 6-4 over den tidligere 11-dobbelte mester, Rafael Nadal, som dermed tabte i semifinalen i Barcelona Open for første gang, efter at Rafael Nadal indtil da havde en imponerende statisik på 22 sejre i 22 kampe i semifinaler og finaler i Barcelona, og som indtil da ikke havde tabte en kamp i Barcelona Open siden 3. runde-nederlaget til Fabio Fognini i 2015. Dominic Thiem kom dermed op på siden af Novak Djokovic, og de var derefter de eneste spillere, der havde vundet fire kampe mod Rafael Nadal på grus.

Den tidligere nr. 3 på ATP's verdensrangliste, 37-årige David Ferrer, optrådte for sidste gang på gruset i Barcelona, og i sin næstsidste turnering i karrieren tabte han i tredje runde med 3-6, 3-6 til Rafael Nadal, som han tidligere havde mødt i fire Barcelona Open-finaler, og som han alle havde tabt til Nadal.

Herredoubletitlen gik til Juan Sebastián Cabal og Robert Farah, som dermed vandt deres 12. titel på ATP Tour som makkeren. I finalen vandt det colombianske par med 6-4, 7-6(4) over Jamie Murray og Bruno Soares, og dermed fik de revanche for nederlaget til netop Murray og Soares ved Sydney International tidligere på året.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Barcelona Open 2019 androg € 2.609.135, hvilket var en stigning på 3,9 % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
 37 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 11. marts 2019 (seks uger før turneringens start).
 fem spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte tre af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Følgende par kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende par gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

 Ingen.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Barcelona Open

Noter 

2019
ATP Tour 2019